Хелоуин може да се отнася за:

 Хелоуин – празник, празнуван вечерта на 31 октомври
 Хелоуин – американски филм на ужасите от 1978 г. (с поредица продължения)
 Хелоуин – немска метъл група